Mügeln ist der Name folgender Orte:

 Mügeln, eine Kleinstadt in Sachsen 
 Mügeln (Jessen), ein Ortsteil der Stadt Jessen (Elster)
 Mügeln (Heidenau), ein Ortsteil der Stadt Heidenau (Sachsen)

Mügeln steht für:
 Amt Mügeln, ein historischer Amtsbezirk im Stiftsamt Wurzen, siehe Leipziger Kreis #Ämter

Mügeln ist Namensteil von:
 Heinrich von Mügeln (14. Jahrhundert), Verfasser von mittelhochdeutscher Sangspruchdichtung und Chroniken